Juice (filme) - de 1992
 Juice (canção de B'z)
 Juice (canção de Lizzo)

Desambiguação